A 2005-ös WTCC francia nagydíj volt a 2005-ös túraautó-világbajnokság második fordulója. 2005. május 1-én rendezték meg a Circuit de Nevers Magny-Cours-on, Magny-Coursban, Franciaországban.

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam 

 IT - privát versenyző

Külső hivatkozások 
 Eredmények

Francia
Autóversenyzés Franciaországban